Gatzka ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Gatzka (* 1985), deutsche Historikerin
 Meike Krebs-Gatzka (* 1979), deutsche Triathletin
 Sebastian Gatzka (* 1982), deutscher Leichtathlet